Erasmus Habermel – incisore tedesco
 Josua Habermel – artigiano tedesco